L'édition 2013 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Juan Martín del Potro remporte l'épreuve en simple, Rohan Bopanna et Édouard Roger-Vasselin celle en double.

Faits marquants

Forfait 
Andy Murray déclare forfait pour le tournoi à la suite d'une opération du dos.

Lauréats 
Juan Martín del Potro remporte le tournoi en simple en battant Milos Raonic en finale. Il s'agit de son  ATP en simple.

En double, Rohan Bopanna et Édouard Roger-Vasselin s'imposent en finale face à Jamie Murray et John Peers. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2013) (édition féminine)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2013
Tennis masculin en 2013
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2013
Tennis en septembre 2013
Tennis en octobre 2013